Cambalomma är ett släkte av mångfotingar. Cambalomma ingår i familjen Pseudonannolenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Cambalomma